US Open 2018 – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet – kwalifikacje do zawodów singlowych kobiet, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 21–24 sierpnia na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodniczki rozstawione

Zakwalifikowane

Szczęśliwe przegrane

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

US Open 2018
US Open – kwalifikacje gry pojedynczej kobiet